Рахимбобо Турсунов — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился в 1917 году. Член ВКП(б) с 1942 года.

С 1933 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1933—1973 гг. — преподаватель автошколы, женпедучилища в Ленинабаде, в РККА, преподаватель в Ленинабаде, участник Великой Отечественной войны, пропагандист Ленинабадского обкома партии, заведующий отделом Ленинабадского горкома партии, второй секретарь Пенджикентского райкома партии, первый секретарь Аштского райкома партии, первый секретарь Горно-Бадахшанского обкома Компартии Таджикистана, председатель комиссии советского контроля Совета Министров Таджикской ССР, первый секретарь Науского райкома КП Таджикистана, секретарь парткома Науского производственного колхозно-совхозного управления, первый секретарь Науского райкома Компартии Таджикистана.

Избирался депутатом Верховного Совета СССР 4-го созыва, Верховного Совета Таджикской ССР 5-8-го созывов.

Умер в 1995 году в селе Пули Чукур Таджикистана.

Ссылки 
 Турсунов Рахимбобо // Худжанд. Энциклопедия. — Душанбе, 1999. — С. 746.
 Турсунов
 Турсунов

Первые секретари Горно-Бадахшанского обкома КП Таджикистана
Депутаты Верховного Совета СССР 4-го созыва
Первые секретари Аштского райкома КП Таджикистана
Первые секретари Науского райкома КП Таджикистана
Секретари парткомов КПСС на предприятиях и в организациях
Депутаты Верховного Совета Таджикской ССР 5-го созыва
Депутаты Верховного Совета Таджикской ССР 6-го созыва
Депутаты Верховного Совета Таджикской ССР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета Таджикской ССР 8-го созыва